Hervalensi – abitanti di Herval d'Oeste
Hervalensi – abitanti di Herval
Hervalensi – abitanti di Santa Maria do Herval
Hervalensi – abitanti di São José do Herval